Иоанн (Иванов)
 Иоанн (Иванов, Иван Спиридонович) (1912—1966) — епископ Русской православной церкви.
 Иоанн (Иванов, Иво Михов) (род. 1969) — епископ, митрополит Варненский и Великопреславский.